Curzon Ashton FC (celým názvem: Curzon Ashton Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Ashton-under-Lyne v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1963 po fúzi klubů Curzon Road Methodists a Ashton Amateurs. Od sezóny 2015/16 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Tameside Stadium s kapacitou 4 000 diváků.

Získané trofeje 
 Manchester Premier Cup ( 8× )
 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1986/87, 1989/90

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2008/09, 2016/17
 FA Trophy
 2. kolo: 2015/16
 FA Vase
 Semifinále: 1979/80, 2006/07

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1978–1979: Cheshire County League (Division Two)
 1979–1982: Cheshire County League (Division One)
 1982–1987: North West Counties League (Division One)
 1987–1997: Northern Premier League (Division One)
 1997–1998: Northern Counties East League (Premier Division)
 1998–2000: North West Counties League (Division Two)
 2000–2007: North West Counties League (Division One)
 2007–2014: Northern Premier League (Division One North)
 2014–2015: Northern Premier League (Premier Division)
 2015– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1963